Fumo – dispersione colloidale di particelle solide in un gas, in genere causata dalla combustione
 Fumo – l'abitudine o l'atto di fumare sigarette (o il prodotto della combustione del tabacco) o altre sostanze quali droghe (hashish, resina della canapa...)
 Fumo – termine colloquiale con cui è definito l'hashish
 Nuccia Fumo – attrice italiana
 Fumo () – romanzo di Ivan Sergeevič Turgenev pubblicato nel 1867
 Fumo – singolo degli Jarabedepalo e Kekko Silvestre